Йо́нас Кряучю́нас ( , Бундзай близ Илгувы (Шакяйский уезд) — , Каунас) — литовский общественный деятель и работник литовской печати.

Биография 
Окончил Сувалкскую гимназию. С 1886 года учился на медицинском факультете в Московском университете. Не окончив курса, в 1889 году вернулся в Литву. Скрываясь от призыва в армию, выехал в Тильзит, где жил под вымышленным именем Johan Lubowski.

Зарабатывал на жизнь редактированием литовских молитвенников. Был редактором издававшихся в Пруссии литовских периодических изданий «Швеса» (, 1890), в 1891—1895 годах журналы «Варпас» () и «Укининкас» (), поставлял книгоношам литовскую печать для распространения в России. Вместе с Видунасом и другими режиссировал литовские спектакли. Издал книгу Симонаса Даукантаса  (1893), сочинения Пятраса Арминаса-Трупинелиса (1893).

После вступления на престол Николая II вернулся в Россию. Жил в Кибартах, работал переводчиком в транспортной компании. В 1897 году за распространение запрещённой литовской печати был арестован и два года провёл в заключении в Ковно и Санкт-Петербурге, затем выслан на три года в Дерпт.

В 1904—1905 годах в Вильнюсе редактировал газету «Вильняус жинёс» (). Был, вместе с Йонасом Басанавичюсом, инициатором Великого Вильнюсского сейма (1905). В 1910 году в Риге редактировал газету .

Во время Первой мировой войны эвакуировался в Санкт-Петербург. В 1916 году вернулся в Литву. После 1918 года сотрудничал в литовской печати — газеты «Летува» (), «Летувос айдас» (), «Ритас» (), журнал  и другие периодические издания. Работал нотариусом в Кудиркос-Науместисе, посредником в торговле недвижимостью в Каунасе. 

Написал книгу воспоминаний  (1936).

Примечания

Ссылки 
 Bernardas Aleknavičius. Ištikimas Kudirkos bendražygis
 
Участники Великого Вильнюсского сейма